Mandali ville d'Irak dans province de la Diyala
Un mandali est un disciple de Meher Baba